Amauropsis är ett släkte av snäckor som beskrevs av Mörch 1857. Amauropsis ingår i familjen borrsnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Borrsnäckor
Amauropsis